Osoby:
 Leopold Stanisław Kronenberg (1812, Warszawa - 1878, Nicea), bankier, inwestor, finansista warszawski, syn Samuela Eleazara Kronenberga, mąż Ernestyny Rozalii Leo, budowniczy Pałacu Kronenberga w Warszawie
 Władysław Alfons Kronenberg (1814 - 1891), brat Leopolda Stanisława Kronenberga
 Stanisław Leopold Kronenberg (1846 - 1894) przemysłowiec, finansista, najstarszy syn Leopolda Stanisława Kronenberga, brat finansisty Leopolda Juliana Kronenberga
 Leopold Julian Kronenberg (1849, Warszawa - 1937), finansista, syn Leopolda Stanisława Kronenberga, brat Stanisława Leopolda Kronenberga, mąż Józefiny Reszke
 Józefina Kronenberg, née Reszke (1855, Warszawa - 1891, Warszawa), polska śpiewaczka (sopran), żona Leopolda Juliana Kronenberga
 Władysław Edward Kronenberg (1848 - 1892), inżynier, przemysłowiec i kompozytor
 Józefina Róża Kronenberg (1889, Warszawa - 1969, Warszawa) – córka Leopolda Juliana Kronenberga i Józefiny Reszke
 Leopold Jan Kronenberg (1891, Warszawa - 1971, Los Angeles) – syn Leopolda Juliana Kronenberga i Józefiny Reszke
 Walerian Kronenberg (1859 - 1934, Warszawa), ogrodnik i planista
 Stanley Kronenberg (1927 - 2000, Skillman, New Jersey), amerykański fizyk jądrowy polskiego pochodzenia
 Kronenbergowie:

Miejscowości:

 Śmierdzonka (niem. Bad Kronenberg)
 Kronenberg (osada) – Dobrosław (niem. Kronenberg), osada w Polsce, położona w województwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim, gminie Ostrowice
 Kronenberg w Holandii

Zobacz też:
 Cronenberg